Арда́нт () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору). Административный центр кантона Ардант.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 240 км к югу от Парижа, 130 км к югу от Орлеана, 14 км к югу от Шатору.

Население 

Население — 3 616 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini